Комір — нашийна частина верхнього одягу, напраклад, соро́чки, піджака, плаща.
 Ко́мір — шийна прикраса з бісеру.